Под традиционными графствами Уэльса понимается совокупность административно-территориальных единиц, сложившаяся после его завоевания и включения в государственную систему Англии.

Основы этого деления были заложены королём Эдуардом I в Рудланском статуте 1284 г. Согласно статуту, из территорий, входивших в конфедерацию Лливелина Последнего, были образованы пять графств, присоединенных к королевскому домену. Лорды Валлийской марки сохранили своё фактически независимое положение в знак признания их заслуг в покорении Уэльса.

В таком виде Уэльс просуществовал до 1535 г., когда Генрих VIII произвел аннексию территорий оставшихся лордств Марки (к этому моменту многие из них уже вошли в состав королевских владений как выморочное имущество). Данная акция была произведена с целью упорядочивания и унификации административной системы Англии. В рамках программы, проводимой правительством Томаса Кромвеля,  была образована система деления Уэльса на тринадцать графств, просуществовавшая до административной реформы 1888 г.

Традиционные графства 

Графства, образованные в 1284 г.
Графства, образованные в 1535 г.
Существовавшие до завоевания Уэльса Эдуардом I графство Пембрукшир и лордство Гламорган.

См. также 
 Области Уэльса